La Deutsche Fußballmeisterschaft 1975 est la  du championnat d'Allemagne féminin de football. 

Le premier niveau du championnat féminin oppose seize clubs allemands dans une compétition à élimination directe. Cette compétition consiste en deux tours de confrontations directes aller-retour dans un premier temps, puis une phase finale à quatre avec deux tours de confrontations directes ne se jouant que sur un seul match.

À l'issue de la saison, le Bonner SC décroche le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire.

Participants 
Ce tableau présente les seize équipes qualifiées pour disputer le tournoi 1975. On y trouve le nom des clubs, la date de création du club, la Regionalliga d'où il est issu, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Légende des couleurs

Compétition

Phase préliminaire 
Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Bilan de la saison

Statistiques

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football féminin

Liens externes 
 News, Matchs, Équipes, Transferts sur weltfussball.de 
 Saison sur soccerway.com

Championnat d'Allemagne féminin de football
Football en Allemagne en 1975